Jurij Kowal – ukraiński piłkarz
 Jurij Kowal – radziecki pisarz
 Jurij Kowal – ukraiński zapaśnik